Marcos Siebert (* 16. März 1996 in Mar del Plata) ist ein argentinischer Automobilrennfahrer. Er gewann 2016 die italienische Formel-4-Meisterschaft. 2017 fuhr er in der GP3-Serie.

Karriere 
Siebert begann seine Motorsportkarriere 2004 im Kartsport, in dem er bis 2010 aktiv blieb. 2011 debütierte er im Formelsport und fuhr in der Formel Metropolitana. Auch 2012 startete er in dieser Meisterschaft.

2013 wechselte Siebert nach Europa zu Jenzer Motorsport und trat im Formel Renault 2.0 Eurocup an. Er wurde 24. in der Fahrerwertung. Ferner nahm er an zwei Rennen der alpinen Formel Renault teil. Nach einer einjährigen Pause vom Rennsport wechselte Siebert 2015 in die italienische Formel-4-Meisterschaft, in der er für Jenzer Motorsport an den Start ging. Er gewann zwei Rennen und beendete die Saison als bester Fahrer seines Teams auf dem fünften Platz in der Meisterschaft. Zudem fuhr er im GT-Sport zwei Rennen in der GT4 European Series. 2016 blieb Siebert bei Jenzer in der italienischen Formel-4-Meisterschaft. Siebert gewann vier Rennen und erzielte insgesamt neun Podest-Platzierungen. Mit 233 zu 216 Punkten entschied er die Meisterschaft gegen Mick Schumacher für sich.

2017 wechselte Siebert zu Campos Racing in die GP3-Serie. Nach dem fünften Rennwochenende belegte er den 16. Gesamtrang.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Formula Regional European Championship

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Weblinks 
 Offizielle Website von Marcos Siebert

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Argentinien)
Argentinier
Geboren 1996
Mann